Базо́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на південний схід від Парижа, 110 км на захід від Діжона, 39 км на північний схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 148 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 282,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Базоль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Базоль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр